La División de Honor 2009 è stata la 24ª edizione assoluta della División de Honor e la 13ª disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura.

Torneo Apertura 
Il torneo Apertura 2009 si è svolto tra l'11 aprile e il 1 settembre 2009. A vincere il torneo è stato il Pinocho.

Torneo Clausura 
Il torneo Clausura 2009 si è svolto tra il 4 settembre e il 5 novembre 2009. A vincere il torneo è stato nuovamente il Pinocho.

Collegamenti esterni

2009
Calcio a 5 nel 2009